Ukrayinske Telebachennia – 2 – canale televisivo della Nacional'na Telekompanija Ukraïny
 Universal Time 2 – versione del Tempo universale